КЗМК — аббревиатура, может расшифровываться как:

 Карагандинский завод металлоконструкций
 Кораблинский завод модульных конструкций
 Краматорский завод металлоконструкций